Yoshio Nischi ist der Name folgender Personen:

 Yoshio Nishi (Buddhologe) (1897–1993), japanischer Buddhologe
 Yoshio Nishi (Tibetologe) (* 1934), japanischer Tibetologe
 Yoshio Nishi (Elektroingenieur, 1940) (* 1940), japanischer Elektroingenieur (Halbleitertechnik)
 Yoshio Nishi (Elektroingenieur, 1941) (* 1941), japanischer Elektroingenieur (Lithium-Ionen-Akkumulator)